20-й розыгрыш Кубка России по волейболу среди женских команд памяти Гиви Ахвледиани проходил с 26 сентября по 23 декабря 2012 года с участием 25 команд (12 представителей суперлиги, 9 — высшей лиги «А» и 4 — высшей лиги «Б»). Победителем турнира во 2-й раз в своей истории стала команда «Динамо-Казань».

Предварительный этап 
Матчи проводились в пяти группах, сформированных по территориальному принципу. В группах команды играли в один круг.

Ниже в таблицах в колонках В (выигрыши) в скобках указано число побед со счётом 3:2, в колонках П (поражения) в скобках — поражений 2:3.

Группа 1 
Посёлок Большевик (Серпуховский район)

 26 сентября: Заречье-Одинцово — Надежда 3:0 (25:15, 25:14, 25:14); Динамо — Обнинск 3:1 (25:23, 25:16, 23:25, 25:12); Северсталь — Ленинградка 3:1 (27:25, 25:14, 21:25, 25:21).
 27 сентября: Северсталь — Надежда 3:0 (25:23, 25:19, 25:16); Динамо — Заречье-Одинцово 3:1 (25:16, 25:17, 25:27, 25:21); Ленинградка — Обнинск 3:2 (25:20, 14:25, 25:19, 23:25, 15:9).
 28 сентября: Ленинградка — Надежда 3:2 (22:25, 20:25, 25:23, 25:17, 16:14); Динамо — Северсталь 3:1 (25:19, 25:20, 26:28, 25:20); Заречье-Одинцово — Обнинск 3:0 (25:13, 25:15, 25:15).
 29 сентября: Надежда — Обнинск 3:0 (25:23, 26:24, 25:20); Динамо — Ленинградка 3:1 (25:8, 23:25, 25:19, 25:15); Заречье-Одинцово — Северсталь 3:0 (25:18, 25:23, 25:23).
 30 сентября: Динамо — Надежда 3:0 (25:15, 25:9, 25:15); Северсталь — Обнинск 3:0 (28:26, 25:21, 25:21); Заречье-Одинцово — Ленинградка 3:0 (25:20, 25:18, 25:18).

Группа 2 
Балаково

 27 сентября: Протон — Факел 3:1 (25:18, 25:23, 19:25, 25:12); Динамо-Казань — Спарта 3:0 (25:13, 25:11, 25:13).
 28 сентября: Динамо-Казань — Протон 3:0 (25:21, 25:21, 25:18); Факел — Спарта 3:0 (25:9, 25:21, 25:20).
 29 сентября: Протон — Спарта 3:1 (25:14, 25:13, 20:25, 25:15); Факел — Динамо-Казань 3:1 (18:25, 25:19, 25:19, 25:18).

Группа 3 
Воронеж

Первоначально в розыгрыше должна была участвовать волгоградская «Волжаночка», но после её отказа в число участников включена команда «Приморье» (Владивосток).  

 26 сентября: Воронеж — Импульс-Спорт 3:0 (25:11, 25:20, 25:13); Индезит — Приморье 3:1 (25:11, 21:25, 25:19, 25:16).
 27 сентября: Воронеж — Приморье 3:1 (25:14, 23:25, 25:12, 25:14); Динамо — Индезит 3:0 (25:21, 25:20, 25:10).
 28 сентября: Динамо — Воронеж 3:1 (25:22, 21:25, 25:23, 25:12); Импульс-Спорт — Приморье 3:1 (25:20, 19:25, 25:16, 25:23).
 29 сентября: Воронеж — Индезит 3:0 (25:22, 25:14, 25:20); Динамо — Импульс-Спорт 3:0 (25:17, 25:14, 25:7).
 30 сентября: Динамо — Приморье 3:0 (25:20, 25:9, 25:12); Индезит — Импульс-Спорт 3:0 (25:19, 25:18, 25:11).

Группа 4 
Екатеринбург

 26 сентября: Уралочка-НТМК — Олимп 3:0 (25:10, 25:9, 25:16); Тюмень-ТюмГУ — Автодор-Метар 3:1 (19:25, 25:16, 25:13, 25:17); Омичка — Уфимочка-УГНТУ 3:0 (25:18, 25:23, 27:25).
 27 сентября: Омичка — Уралочка-НТМК 3:2 (25:18, 22:25, 25:16, 16:25, 15:11); Автодор-Метар — Олимп 3:0 (25:21, 26:24, 25:20); Уфимочка-УГНТУ — Тюмень-ТюмГУ 3:0 (25:20, 30:28, 25:21).
 28 сентября: Тюмень-ТюмГУ — Уралочка-НТМК 3:1 (17:25, 28:26, 25:15, 25:19); Омичка — Олимп 3:0 (25:18, 25:15, 25:16); Уфимочка-УГНТУ — Автодор-Метар 3:2 (25:22, 23:25, 22:25, 25:22, 17:15).
 29 сентября: Уралочка-НТМК — Автодор-Метар 3:0 (25:22, 25:12, 25:17); Омичка — Тюмень-ТюмГУ 3:2 (14:25, 25:17, 25:21, 16:25, 15:7); Уфимочка-УГНТУ — Олимп 3:0 (25:21, 25:13, 25:11).
 30 сентября: Омичка — Автодор-Метар 3:0 (25:23, 25:12, 25:12); Тюмень-ТюмГУ — Олимп 3:0 (25:14, 25:12, 25:17); Уфимочка-УГНТУ — Уралочка-НТМК 3:2 (25:19, 25:20, 9:25, 8:25, 15:10).

Группа 5 
Улан-Удэ

 26 сентября: Хара Морин — Локо-Ангара 3:0 (25:13, 25:13, 25:23); Енисей — Юрмаш 3:0 (25:13, 25:19, 25:22).
 27 сентября: Хара Морин — Юрмаш 3:0 (27:25, 25:8, 25:17); Енисей — Локо-Ангара 3:0 (25:22, 25:13, 25:13).
 28 сентября: Юрмаш — Локо-Ангара 3:0 (25:14, 25:19, 29:27); Хара Морин — Енисей 3:1 (26:24, 20:25, 25:21,26:24).

В полуфинальный этап вышли по две команды из 3-й и 5-й групп, пять команд из 4-й группы, четыре команды из 1-й группы и три из 2-й.

Полуфинальный этап 
Матчи прошли с 26 по 28 ноября 2012 в четырёх группах. В финальный этап розыгрыша вышли команды, занявшие в группах первые места.

Группа А 
Улан-Удэ

 26 ноября: Тюмень-ТюмГУ — Факел 3:0 (25:6, 25:16, 25:15); Динамо-Казань — Хара Морин 3:0 (25:14, 25:20, 25:20).
 27 ноября: Динамо-Казань — Факел 3:0 (25:6, 25:2, 25:5); Хара Морин — Тюмень-ТюмГУ 3:0 (25:12, 25:18, 25:16).
 28 ноября: Динамо-Казань — Тюмень-ТюмГУ 3:0 (25:16, 25:9, 25:16); Хара Морин — Факел 3:0 (25:5, 25:6, 25:5).

Группа Б 
Воронеж

 26 ноября: Протон — Северсталь 3:1 (26:28, 25:23, 25:14, 29:27); Динамо — Воронеж 3:2 (25:9, 25:11, 22:25, 24:26, 15:5).
 27 ноября: Динамо — Протон 3:0 (25:12, 25:16, 25:20); Северсталь — Воронеж 3:0 (25:18, 25:22, 25:20).
 28 ноября: Динамо — Северсталь 3:0 (25:21, 25:16, 25:23); Протон — Воронеж 3:1 (25:17, 23:25, 25:22, 25:18).

Группа В 
Санкт-Петербург

 26 ноября: Заречье-Одинцово — Автодор-Метар 3:0 (25:15, 25:9, 25:18); Ленинградка — Уралочка-НТМК 3:1 (25:17, 23:25, 25:20, 25:13).
 27 ноября: Заречье-Одинцово — Уралочка-НТМК 3:1 (23:25, 25:18, 25:19, 29:27); Ленинградка — Автодор-Метар 3:1 (25:17, 23:25, 25:19, 25:21).
 28 ноября: Уралочка-НТМК — Автодор-Метар 3:1 (25:17, 18:25, 25:19, 25:9); Заречье-Одинцово — Ленинградка 3:0 (25:18, 25:9, 25:19).

Группа Г 
Красноярск

 26 ноября: Динамо — Уфимочка-УГНТУ 3:0 (26:24, 25:18, 26:24); Омичка — Енисей 3:2 (22:25, 20:25, 25:20, 25:16, 18:16).
 27 ноября: Динамо — Омичка 3:1 (25:15, 24:26, 25:17, 26:24); Уфимочка-УГНТУ — Енисей 3:0 (25:18, 30:28, 25:16).
 28 ноября: Омичка — Уфимочка-УГНТУ 3:2 (17:25, 23:25, 25:23, 25:18, 16:11); Динамо — Енисей 3:0 (25:20, 25:12, 25:15).

Финальный этап 
22—23 декабря 2012. Краснодар

Участники: «Динамо-Казань» (Казань), «Динамо» (Москва), «Динамо» (Краснодар), «Заречье-Одинцово» (Московская область).

Полуфинал 
22 декабря
 Динамо (М) — Динамо (Кр) 3:1 (25:23, 25:17, 23:25, 25:17)
 Динамо-Казань — Заречье-Одинцово 3:0 (25:16, 25:22, 25:17)

Матч за 3-е место 
23 декабря
 Динамо (Кр) — Заречье-Одинцово 3:0 (25:23, 25:21, 25:17)

Финал

Призёры 
 «Динамо-Казань»: Мария Бородакова (Борисенко), Леся Евдокимова (Махно), Ольга Хржановская, Елена Пономарёва, Татьяна Куликова, Александра Ефремова, Джордан Ларсон, Екатерина Гамова, Евгения Старцева, Екатерина Уланова, Регина Мороз, Ирина Воронкова. Главный тренер — Ришат Гилязутдинов.

 «Динамо» Москва: Юлия Морозова, Валерия Гончарова, Мария Перепёлкина, Анастасия Маркова, Марина Марченко, Наталья Обмочаева (Гончарова), Елена Ежова, Мария Жадан, Наташа Осмокрович, Екатерина Кривец, Любовь Ягодина, Марина Акулова. Главный тренер — Светлана Илич.

 «Динамо» (Краснодар): Марина Марюхнич, Яна Щербань, Гелена Гавелкова, Светлана Крючкова, Светлана Сурцева, Елена Зарубина, Екатерина Осичкина, Людмила Малофеева, Ирина Уралёва, Анна Лубнина, Юлия Меркулова, Дестини Хукер, Елена Бабкина. Главный тренер — Авитал Селинджер.

Индивидуальные призы 
 MVP — Леся Евдокимова («Динамо-Казань»)
 Лучшая нападающая — Екатерина Гамова («Динамо-Казань»)
 Лучшая блокирующая — Мария Бородакова («Динамо-Казань»)
 Лучшая на подаче — Дестини Хукер («Динамо» Кр.)
 Лучшая связующая — Евгения Старцева («Динамо-Казань»)
 Лучшая либеро — Елена Ежова («Динамо» М.)

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте Всероссийской федерации волейбола
 «Динамо-Казань» — обладатель Кубка России-2012!
Кубковый покер Гамовой
Новый успех Примадонны
Интервью генерального менеджера ВФВ Владислава Фадеева
Интервью Екатерины Гамовой: https://www.sport-express.ru/newspaper/2012-12-24/12_1/

2012 год в волейболе